Langsdorffia ett till familjen Balanophoraceae hörande växtsläkte, hemmahörande i tropiska Amerika från Mexiko till södra Brasilien.

Bland dess arter märks Langsdorffia pogæa, en på rötter av palmer och fikonträd förekommande parasitväxt av röd eller gul färg med 2–4 centimeter tjock blomställning. I grundvävnaden finns ett vaxartat ämne balanophorin, i så betydande mängd att stamstycket kan antändas och därvis brinna med lysande låga. I Colombia säljs dessa på torgen och används som ljus.

Källor 
 

Spermatophyta